Samuel Roy Burmister (né le  à Collingwood, dans la province de l'Ontario au Canada - mort le  à Collingwood) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1924-1925|| Owen Sound Jr. Greys|| Exhib.|| 17|| 8|| 8|| 16|| || || || || || 
|-
| 1925|| Owen Sound Jr. Greys|| Coupe Memorial || 8|| 3|| 0|| 3|| 0|| || || || || 
|- 
| 1925-1926|| Cataracts de Niagara Falls || OHA-Sr.|| 19|| 3|| 5|| 8|| 2|| || || || || 
|-
| 1926-1927|| Cataracts de Niagara Falls|| Can-Pro|| 22|| 6|| 3|| 9|| 4|| || || || || 
|- 
| 1927-1928|| Cataracts de Niagara Falls|| Can-Pro|| 39|| 6|| 1|| 7|| 18|| || || || || 
|-
| 1928-1929|| Eagles de New Haven|| Can-Am|| 35|| 1|| 1|| 2|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1929-1930|| Americans de New York|| LNH|| 40|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 1929-1930|| Eagles de New Haven|| Can-Am|| 6|| 1|| 1|| 2|| 40|| || || || || 
|- 
| 1930-1931|| Americans de New York|| LNH|| 11|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1930-1931|| Eagles de New Haven|| Can-Am|| 32|| 12|| 14|| 26|| 18|| || || || || 
|- 
| 1931-1932|| Eagles de New Haven|| Can-Am|| 26|| 9|| 7|| 16|| 16|| || || || || 
|-
| 1931-1932|| Americans de New York|| LNH|| 16|| 3|| 2|| 5|| 2|| || || || || 
|- 
|1932-1933|| Eagles de New Haven|| Can-Am|| 28|| 6|| 0|| 6|| 10|| || || || || 
|-
|1932-1933|| Cubs de Boston || Can-Am|| 21|| 4|| 3|| 7|| 9|| 7|| 2|| 1|| 3|| 0
|- 
| 1933-1934|| Bulldogs de Windsor etTecumsehs de London || LIH|| 40|| 2|| 1|| 3|| 11|| || || || || 
|-
| 1934-1935|| Arrows de Philadelphie || Can-Am|| 48|| 12|| 22|| 34|| 13|| || || || || 
|- 
| 1935-1936|| Flyers de Saint-Louis|| AHA|| 48|| 14|| 19|| 33|| 11|| 8|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 1936-1937|| Saints de Saint-Paul || AHA|| 42|| 8|| 19|| 27|| 2|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|- 
| 1937-1938|| Saints de Saint-Paul|| AHA|| 47|| 6|| 10|| 16|| 4|| || || || || 
|-
| 1938-1939|| Greyhounds de Kansas City || AHA|| 47|| 8|| 7|| 15|| 0|| || || || || 

| 67|| 4|| 3|| 7|| 2|| || || || ||

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en août 1905
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Eagles de New Haven (Can-Am)
Joueur des Americans de New York
Joueur des Bulldogs de Windsor
Joueur des Flyers de Saint-Louis
Joueur des Tigers de Boston
Attaquant de hockey sur glace
Décès en janvier 1980
Décès à 74 ans
Décès en Ontario